San Juan de los Durán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan de los Durán, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 San Juan de los Durán, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar